Terror kan syfta på:

 Systematiskt politiskt våld: 
terrorism 
skräckvälde såsom under franska revolutionen
Terror – litterär genre nära besläktad med skräck
Terrorfilm – synonymt med skräckfilm
Terror och liberalism – debattbok om västvärldens relation till islamistisk terrorism
Terrorns vinter – vintern 1950/51 då många laviner drabbade Alperna
 Terrorns hus – museum i Budapest
 Platser:
Mount Terror – vulkan i Östantarktis
Terror Point – udde i Östantarktis
Terror Saddle – bergspass i Östantarktis
 Titlar på kulturella verk:
Terror –  en amerikansk b-skräckfilm från 1963 i regi av Roger Corman, originaltitel The Terror
Terror på Elm Street – en amerikansk skräckfilm från 1984 i regi av Wes Craven, originaltitel A Nightmare on Elm Street
Terror på Elm Street (franchise) – en amerikansk skräckfilmsfranchise
Terror Train – en amerikansk-kanadensisk skräckfilm från 1980 i regi av Roger Spottiswoode
The Terror (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2018
The Terror State – ett album från 2003 av Anti-Flag
Hassel – Terrorns finger – en svensk TV-thriller från 1981
Terror of Frankenstein – svensk-irländsk skräckfilm från 1977
Terror of Mechagodzilla – japansk film från 1975
Terror Pop – halländskt punkband, aktivt 1980-2013

Se även

 Terrorbombning
 Terrorhotnivå
 Terrorresa
 Terrorism (olika betydelser)